Финансово-счетоводният анализ е целенасочен процес на селектиране, сравнение и оценка на счетоводната информация с оглед установяване на съществени връзки и взаимоотношения, характерни и несвойнствени колебания и очертаващи се тенденции в дейността на предприятието, които служат като база за вземане на управленски решения.

Основни цели 
Финансово-счетоводният анализ е насочен към постигането на множество цели, част от които са следните:
 Оценка на дейността на предприятието чрез определен брой важни показатели, които дават обективна и точна картина за избрана част или за целия отчетен период.
 Установяване на основните фактори, които са предизвикали изменение на фактическите показатели в сравнение с предходни периоди или с планови разчети.
 Оценка на очакваните параметри на темповете на развитие на предприятието за близката или по далечната перспектива от позициите на финансовото осигуряване и съобразени с изменящата се външна и вътрешна среда.
 Вземане на решения за покупко-продажба на дългосрочни, респ. краткосрочни инвестиции.
 Оценка на целесъобразността от привличане на дългосрочни или краткослочни инвестиции.
 При възможност проучване опита на предприятието със сходна дейност с оглед използване на положителните моменти в тяхната работа.

Счетоводство
Финанси